Il singolare del torneo di tennis La Costa WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-0 6-7 6-0 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (secondo turno)
 José Luis Clerc (primo turno)

  Johan Kriek (Campione)
 José Higueras (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

La Costa WCT 1982